Коноплин (Коноплина) — фамилия; Коноплины — русский дворянский род.

 Коноплин, Александр Викторович (1926—2012) — ярославский писатель.
 Коноплин, Иван Степанович (1894—1953) — литератор, советский разведчик, узник ГУЛАГа.
 Коноплин, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 5467; 6 декабря 1836.
 Коноплин, Степан Агапович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1306; 26 ноября 1802.

 Коноплина, Надежда Васильевна (род. 1952) — ректор Сургутского государственного педагогического университета.

См. также 
 Коноплино
 Конопкин